Редут-Кале — город-крепость на побережье Чёрного моря.

Корабли 
 «Редут-Кале» — парусный транспорт Черноморского флота Российской империи 1827 года постройки.
 «Редут-Кале» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи 1854 года постройки.